Der ICC Women’s T20 World Cup (bis 2018 ICC Women’s World Twenty20) ist das Weltmeisterschaftsturnier im Twenty20 Cricket der Frauen. Es wird durch den ICC veranstaltet. Im Jahr 2009 fand die erste Ausgabe des Turniers statt und folgte damit dem ICC World Twenty20 der Männer, der im Jahr 2007 gestartet war. Rekordsieger ist Australien.

Geschichte 
Unter der Bezeichnung ICC Women's World Twenty20 fand das Turnier der Frauen zunächst ab 2009 parallel zum Männerturnier statt und wurde mit jeweils acht Teams bestritten. Ab 2014 wurde das Turnier mit zehn Teams und ab 2018 unabhängig vom Männerturnier ausgetragen. Seit 2020 trägt es die Bezeichnung ICC Women’s T20 World Cup.

Sieger

Abschneiden der Mannschaften

Weblinks 
 ICC World Twenty20 auf der ICC-Website

Einzelnachweise